Ferula monticola är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Fredrik Nyman. Ferula monticola ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
monticola